Paradrina minor är en fjärilsart som beskrevs av Rothschild. Paradrina minor ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
minor